Hessenberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Hessenberg (Gemeinde Sankt Peter-Freienstein), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Peter-Freienstein, Steiermark
 Hessenberg (Trofaiacher Becken), 744 m, in der Obersteiermark

Hessenberg ist der Name folgender Personen:
 Friedrich Hessenberg (1810–1874), deutscher Mineraloge und Politiker
 Georg Wilhelm Hessenberg (1808–1860), deutscher Konsistorialrat und Politiker
 Gerhard Hessenberg (1874–1925), deutscher Mathematiker
 Karl Hessenberg (1904–1959), deutscher Elektrotechnik-Ingenieur und Mathematiker
 Kurt Hessenberg (1908–1994), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Monika Hessenberg (* 1943), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin

Siehe auch:
 Hessenbergmatrix, nach Karl Hessenberg
 Hessenberg-Verfahren, Verfahren der numerischen linearen Algebra
 Satz von Hessenberg (Geometrie) und Satz von Hessenberg (Mengenlehre) sind nach Gerhard Hessenberg benannte mathematische Sätze.
 Natürliche Operation (Hessenbergsche natürlichen Operationen)